Die Abkürzung RRV steht für:

 Ross-River-Virus
 Reiserücktrittskostenversicherung
 Rock Rendez-Vous, ein Lissabonner Konzertclub
 Renata Rollfinke Verlag, Wien

RRV